Bonavista de la Creu, o senzillament Bonavista, és un dels barris que componen la ciutat d'Alacant. És un barri residencial situat al nord-est de la ciutat, al llarg de la carretera de València, prop del Tossal de Manises, creat després del 1939.

El 1952 fou erigit en parròquia.

Vegeu: Llista de barris d'Alacant

Barris d'Alacant